The Electric Warlock Acid Witch Satanic Orgy Celebration Dispenser — шестой сольный студийный альбом Роба Зомби, выпущенный 29 апреля 2016 года.

Зомби описал его как «самый серьёзный музыкальный монстр на сегодняшний день».

27 января 2016, песня «Well, Everybody’s Fucking in a U.F.O.» дебютировал на Sirius XM.

17 марта 2016 года, «The Hideous Exhibitions of a Dedicated Gore Whore» был размещен на iTunes.

Список композиций

Чарты

Недельные чарты

Примечания 

Альбомы Роба Зомби
Альбомы Roadrunner Records